Ровное — посёлок в Правдинском районе Калининградской области. Входит в состав Правдинского городского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Правдинского района